Мкртычев — фамилия; имеет женскую форму Мкртычева.
 Мкртычев, Вячеслав Андроникович (род. 22 февраля 1952) — советский борец греко-римского стиля, тренер, двукратный чемпион СССР.
 Мкртычев, Тигран Константинович (род. 6 апреля 1959) — советский и российский археолог, историк искусства, специалист по Средней Азии.